De FA Cup 1983–1984 was de 103de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. De eerste ronde begon op 19 november 1983. Het toernooi eindigde op zaterdag 19 mei 1984 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen onder leiding van scheidsrechter John Hunting. De beker ging voor de vierde keer in de clubgeschiedenis naar Everton, dat in de finale met 2–0 te sterk was voor Watford. Graeme Sharp en Andy Gray scoorden voor Everton.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1984
 Football League Cup 1983/84
 Engels voetbalkampioenschap 1983/84

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1983/84